Натуральне число 1595
 1595 рік до нашої ери
 1595 рік нашої ери